Bordeu ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto José Bordeu (* 1931), argentinischer Bobsportler
 Théophile de Bordeu (1722–1776), französischer Arzt